EFI kan syfta på:

 EFI – en avdelning vid University of Chicago, se Enrico Fermi Institute
 EFI – en ersättning till BIOS, se Extensible Firmware Interface
 Unified EFI Forum – en grupp som arbetar med en standard som förväntas ersätta BIOS med EFI
 EFI – tidigare namn på en paraplyorganisation vid Handelshögskolan i Stockholm, se Ekonomiska forskningsinstitutet
 EFI Research Award – tidigare namn på ett forskningspris vid Handelshögskolan i Stockholm

 EFI – Electronic Fuel Injection – Elektronisk Bränsleinsprutning